«Ва́рдар» () — северомакедонский футбольный клуб из столицы страны города Скопье. Домашние матчи проводит на стадионе национальной сборной арене «Тоше Проески» общей вместимостью свыше 33 000 зрителей.

Единственный северомакедонский клуб, принимавший участие во всех чемпионатах Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Северной Македонии по футболу.

Самый титулованный футбольный клуб Северной Македонии (10 побед в чемпионате и 5 в кубке).

Первый северомакедонский клуб, пробившийся в групповой этап еврокубкового турнира.

История клуба 
Футбольный клуб «Вардар» был основан в 1947 году футбольными энтузиастами Скопье из команд «Победа» и «Македония», которые решили объединить усилия и учредили новый футбольный клуб. Назвали его в честь протекающей в столице реки Вардар.

На первом собрании команды было решено, что играть новообразованный коллектив будет в синем. Однако уже на следующей встрече цвета клуба сменили на бело-красные. Нынешнюю красно-черную расцветку форма «Вардара» получила в 1963 году, после землетрясения в Скопье. Этот год был ознаменован и значимым спортивным событием: клуб вышел в элитный дивизион югославского футбола. «Красно-черные» в переходных матчах одолели «Слогу» из Нови Сада.

К этому моменту у «Вардара» уже был в копилке престижный трофей, завоеванный в ранге команды второго дивизиона — Кубок Югославии (единственный трофей северомакедонских клубов). В 1961 году игроки Вардара удивили всех, на пути к финалу одолев белградские «Партизан» и «Раднички», а также «Сплит». В решающем матче дружина из Скопье одолела «Вартекс» из Вараждина — 2:1. Лидером «Вардара» в те годы был форвард Андон Дончевски. За 14 лет в красно-белой футболке супербомбардир забил 217 голов в 305 матчах.

С его именем связан и следующий внушительный успех клуба. В сезоне-1986/87 Дончевски уже в качестве тренера привел «Вардар» к победе в чемпионате Югославии. Впоследствии этого титула команду из Скопье лишили. Дело в том, что из-за скандала, связанного с подозрениями в организации договорных матчей, ряд команд стартовал в чемпионате с показателем «минус шесть» в графе «Очки». Затем «Партизану» удалось в суде доказать свою невиновность и вернуть шесть очков. Это и позволило белградцам опередить «Вардар» в пересмотренной таблице. Тем не менее игроки Вардара получили право представлять Югославию в розыгрыше Кубка чемпионов-1987/88. Правда, участие было недолгим: не повезло со жребием. В соперники «Вардару» достался прошлогодний победитель турнира «Порту», который дважды крупно обыграл «красно-черных». В то время в клубе было немало знаковых персонажей, включая обладателя «Золотой Бутсы»-1991 Дарко Панчева.

Независимость Северной Македонии «Вардар» встретил в роли флагмана. В первом суверенном сезоне «красно-черные» не проиграли в чемпионате ни одного матча, завершили турнир с разницей забитых и пропущенных мячей «+103» и легко стали чемпионами. Два последующих года «Вардар» подтверждал реноме, а затем ушел в тень до 2002 года. Затем последовали два кряду титула в начале двухтысячных — и снова спад.

В команде наступил кризис, в результате чего она едва не вылетела из высшего дивизиона. Новый взлёт произошел в сезоне 2011/2012 — проиграв лишь однажды «Вардар» вновь уверенно взошел на высшую ступень национального пьедестала.

Еврокубковые походы «красно-черных» в большинстве случаев были недолги. Больше двух раундов македонцы не проходили ни в одном из турниров.

В Лиге чемпионов УЕФА 2003/2004 клуб сотворил сенсацию, выбив из розыгрыша во втором раунде российский ЦСКА с общим счётом 3:2 (гостевая победа 2:1 и домашняя ничья 1:1). В противостоянии с пражской «Спартой» «Вардару» не хватило лишь одного гола, чтобы пробиться в групповую стадию.

27 января 2014 года клуб возглавил российский тренер Сергей Андреев.

Главный соперник «Пелистер (Битола)», матч с которым называют Вечным дерби.

Болельщики 

Друзьями считаются ультрас «Тетекс» и «Шальке 04» («Ultras Gelsenkirchen»).

Достижения клуба 
 Первая лига
  Чемпион (11) (рекорд): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20
  Вице-чемпион (4): 2000/01, 2004/05, 2017/18, 2018/19
  Бронзовый призёр (3): 1995/96, 2003/04, 2005/06

 Вторая лига Югославии
  Чемпион (6): 1951, 1955/56, 1959/60, 1962/63, 1971/72, 1978/79

 Кубок Югославии
  Победитель (1): 1960/61

 Кубок Македонии
  Победитель (5) (рекорд): 1992/93, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 2006/07
  Финалист (1): 1995/96

 Кубок Македонской республики*
  Победитель (14): 1952/53, 1954/55, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1978/79, 1979/80, 1991/92

 Суперкубок Македонии
  Победитель (2): 2013, 2015

 Югославский период.

Тренеры клуба 
   Драги Сетинов (2000)
   Перича Груевски (2000)
   Алексо Маков (2000 – 2001)
   Жарко Одзаков (2001)
   Гёко Хаджиевский (2001 – 2003)
   Зоран Стратев (2003 – 2004)
   Тони Якимовски (2004)
  Жилдо Родригес (2004)
   Вуядин Станойкович (2004 – 2005)
   Драган Кантларовски (2005 – 2007)
   Зоран Стратев (2007 – 2008)
   Кирилл Дойчиновски (2008)
   Ратко Достанич (2008)
   Милко Джуровски (2008 – 2009)
   Зикича Тасевски (2009)
   Пане Блажевски (2009)
   Марио Вуйович (2009)
   Георги Тодоровски (2009 – 2010)
   Иличо Гьоргоски (2010)
   Зоран Стратев (2011)
   Иличо Гьоргоски (2011 – 2012)
   Благоя Милевски (2012 – 2013)
   Никола Илиевски (2013)
   Благоя Милевски (2013 – 2014)
   Сергей Андреев (2014 – 2015)
   Гоце Седлоски (2015 – 2017)
   Чедомир Яневски (2017 – 2018)
   Бобан Бабунски (2018 – )

Статистика выступлений с 2000 года 

 Снято три очка.
 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках 

В еврокубках провел 55 матчей: +12=13-30, 51-93. Наивысшее достижение — выход в третий квалификационный раунд Лиге чемпионов 2003/04 и Лиге чемпионов 2017/18. Групповой этап в Лиге Европы УЕФА 2017/18.
Наибольшее число матчей в еврокубках за «Вардар» провел Муарем Зекир — 21. Наибольшее число голов забил бразилец Вандеир — 13.

Текущий состав

Известные игроки 
  Артак Дашян
  Оганес Амбарцумян
  Артур Миранян
 / Агиналдо Брага
 / Вандеир
 / Рожерио
  Дарко Панчев
  Саша Илич
  Филип Деспотовский
  Християн Кировский
  Бобан Бабунски
  Никола Джошевский
  Сесар Ромеро

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Северной Македонии
Спорт в Скопье
Футбол в Северной Македонии